XSP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Seletar, Singapore